Réunion La Première peut désigner :

 Réunion La Première, une chaîne de télévision ;
 Réunion La Première, une chaîne de radio.